Бактыбай-батыр Толесулы (1720, по некоторым источникам 1698—1780) — старший батыр, полководец из рода шекты племени алимулы. В жонгарской войне был надежным соратником хана Абилхаира. Его имя стало боевым кличем воинов. Отличился в сражениях под Буланты и Аныракай. Сына Толес бия.

Погиб в одном из боев. Похоронен на берегу реки Жем на кладбище «Святого Карасакала» - (вблизи аула Акжар Байганинкского района Актобинской области). Однако, по последним исследованиям было установлено, что могила батыра находится в 70 км. от села Дукен, Ыргызского района, на берегу реки Улькаяк. По этим исследованиям, также было установлено, что на берегу реки Улькаяк похоронены его внук Амалдык и правнук Кишкентай. Могила его отца Толеса находится на берегу реки Торгай, а сына Асана - в песках Бактыбайкум в Ыргызском районе.

Примечания

Литература 
 
 Айбын. Энциклопедия. / Бас ред. Б.Ө.Жақып. — Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2011. — 880 бет. ISBN 9965-893-73-X
 «Маңғыстау» энциклопедиясына, Компьютерлік-баспа орталығы, 2007

Ссылки 
 http://kitapkhana.kz/536-batybay-batyr.html
 https://web.archive.org/web/20171227142414/http://kitap.kz/reader/serik_dauletov_baqtybaj_batyr_qajda_zhatyr_tarixi_zertteuler 

Казахские батыры